Vilafant kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilafant (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilafant (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar